SM U 16 war ein petroleum-elektrisches U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine, das im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kam.

Einsätze 
U 16 lief am 29. August 1911 bei der Germaniawerft in Kiel vom Stapel und wurde am 28. Dezember 1911 in Dienst gestellt. Indienststellungs-Kommandant des U-Bootes war Paul Clarenbach. Von März 1915 bis Oktober 1915 war Oberleutnant zur See Leo Hillebrand Kommandant des Bootes.

U 16 führte in den Jahren 1914 bis 1918 dreizehn Kriegseinsätze durch. Die Besatzung des U-Bootes versenkte dabei 10 Handelsschiffe der Entente sowie neutraler Staaten mit einer Gesamttonnage von 11.476 BRT.

U 16 überstand den Ersten Weltkrieg, ohne selbst versenkt zu werden.

Verbleib 
U 16 sank am 8. Februar 1919 auf der Auslieferungsfahrt an die Entente infolge eines Unfalls in der Nordsee. Als ungefähre Position der Untergangsstelle gelten folgende Koordinaten: .

Einzelnachweise

Literatur 
 Bodo Herzog: Deutsche U-Boote 1906–1966. Erlangen: Karl Müller Verlag, 1993, ISBN 3-86070-036-7.

Weblinks 

 uboat.net WWI U-boats U 16 (engl.)
 u-boot-net.de S.M. U 16

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Germaniawerft
Schiffsverlust 1919